Personen
 Cécile Narinx (1970), Nederlandse journaliste 
 Huub Narinx (1958), voormalig Nederlandse sportbestuurder
 Jos Narinx (1889-1943), was een Nederlandse kunstenaar